Antlers (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Antlers (film), een Amerikaanse horrorfilm onder regie van Scott Cooper